Distel – nome proprio di persona maschile tedesco e olandese
 Distel – teatro di Berlino, in Germania
 Anne Distel – curatrice francese
 George Distel – politico statunitense
 Dutch Distel – giocatore di baseball statunitense
 Herbert Distel – artista svizzero
 Marthe Distel – giornalista francese
 Sacha Distel – cantante e chitarrista francese